Valea Popii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Popii (Mihăești), Dorf im Kreis Argeș 
 Valea Popii (Priboieni), Dorf im Kreis Argeș 
 Valea Popii (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Valea Popii (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Valea Popii (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui